Исаченко, Борис:
 Исаченко, Борис Валентинович (род. 1958) — советский стрелок из лука, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Исаченко, Борис Лаврентьевич (1871—1948) — русский советский микробиолог и ботаник, дядя А. В. Исаченко.